Couzon steht für folgende geographische Objekte:
 Couzon, französische Gemeinde im Département Allier
 Couzon-au-Mont-d’Or, französische Gemeinde im Département Rhône
 Couzon (Dore), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dore
 Couzon (Gier), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gier